Кулжи́нський — прізвище.

 Кулжинський Іван Григорович (1803, Глухів — 1884, Ніжин) — український педагог, письменник, історик, етнограф, учитель Миколи Гоголя.
 Кулжинський Сергій Миколайович (1869 — 1938) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Кулжинський Сергій Пантелеймонович (1880, Полтава — 1947, Кишинів) — український учений, агроном, заслужений діяч науки і техніки Молдавської РСР (1946).

Українські прізвища